Alba Tous y Oriol es una empresaria española, una de las cuatro hijas de Salvador Tous y Rosa Oriol. En 2008 fue nombrada presidenta de la compañía de joyería Tous en sustitución de su padre Salvador Tous. Licenciada en gestión de joyería en Lausana (Suiza), trabaja en la compañía desde finales de los años 1980, y entre 2002 y 2008 asumió la dirección general.

Referencias 

Empresarios de Cataluña
Personas vivas